Greven - település Németország Észak-Rajna-Vesztfália tartományában
Greven - település Németország Mecklenburg tartományában